Andrus Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Andrus Lake (Michigan)
 Andrus Lake (Minnesota)
 Andrus Lake (Wisconsin)

Siehe auch:
 Andrews Lake